Antennaria (botanica) – genere di piante della famiglia Asteraceae
Antennaria (zoologia) – genere di coleotteri carabidi della sottofamiglia Cicindelinae